Быково — топоним:

 Быково — подмосковная усадьба в селе Быково.

Транспортные объекты 
 Быково — станция Рязанского направления Московской железной дороги.
 Быково — аэропорт Москвы, функционировавший в 1933—2010 годах.

Населённые пункты

Болгария 
 Быково — село в общине Сливен в Сливенской области.

Казахстан 
 Быково — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Быково — в Шелаболихинском районе.
 Быково — в Шипуновском районе.

Архангельская область
 Быково — в Вилегодском районе.
 Быково — в Каргопольском районе.

Башкортостан
 Быково — деревня в Благовещенском районе.

Брянская область
 Быково — посёлок в Дубровском районе.

Бурятия
 Быково — в Кабанском районе.

Владимирская область
 Быково — деревня в Судогодском районе.

Волгоградская область
 Быково — посёлок городского типа, административный центр Быковского района.

Вологодская область
 Быково — деревня в Великоустюгском районе.
 Быково — деревня в Вожегодском районе.
 Быково — деревня в Вытегорском районе.
 Быково — деревня в Грязовецком районе.
 Быково — деревня в Кирилловском районе.
 Быково — деревня в Нюксенском районе.
 Быково — деревня в Сокольском районе.
 Быково — деревня в Тотемском районе.
 Быково — деревня в Харовском районе.
 Быково — деревня в Череповецком районе.

Забайкальский край
 Быково — в Красночикойском районе.

Ивановская область
 Быково — деревня в Пестяковском районе.
 Быково — деревня в Пучежском районе.
 Быково — село в Тейковском районе.
 Быково — деревня в Фурмановском районе.
 Быково — деревня в Южском районе.

Иркутская область
 Быково — деревня в Аларском районе.

Калужская область
 Быково — деревня в Барятинском районе.
 Быково — деревня в Куйбышевском районе.
 Быково — деревня в Малоярославецком районе.

Кировская область
 Быково — деревня в составе города Киров.
 Быково — село в Кумёнском районе.
 Быково — деревня в Советском районе.

Костромская область
 Быково — деревня в Антроповском районе.
 Быково — деревня в Галичском районе.
 Быково — деревня в Красносельском районе.
 Быково — деревня в Макарьевском районе.
 Быково — деревня в Троицком сельском поселении Шарьинского района.
 Быково — деревня в Ивановском сельском поселении Шарьинского района. Ранее входила в Катунинский сельский округ.
 Быково — деревня в Ивановском сельском поселении Шарьинского района. Раннее входила в Ивановский сельский округ.

Курская область
 Быково — в Горшеченском районе.

Ленинградской область
 Быково — в Приозерском районе.

Липецкая область
 Быково — в Измалковском районе.

Московская область
 Быково — деревня в Волоколамском районе.
 Быково — деревня в Дмитровском районе, городское поселение Дмитров.
 Быково — деревня в Дмитровском районе, сельское поселение Куликовское.
 Быково — деревня в Лотошинском районе.
 Быково — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Быково — посёлок в городском округе Подольск.
 Быково — посёлок городского типа в Раменском городском округе.
 Быково — село в Раменском районе в составе сельского поселения Верейское.
 Быково — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Нижегородская область
 Быково — деревня в Ковернинском районе.
 Быково — деревня в городском округе Сокольский.
 Быково — село в городском округе Сокольский.
 Быково — деревня в Уренском районе.

Новгородская область
 Быково — деревня в Боровичском районе.
 Быково — деревня в Валдайском районе.
 Быково — деревня в Любытинском районе.
 Быково — деревня в Марёвском районе.
 Быково — деревня в Быковском сельском поселение Пестовского района.
 Быково — деревня в Вятском сельском поселение Пестовского района.

Новосибирская область
 Быково — село в Новосибирском районе.

Пермский край
 Быково — деревня в Сивинском районе.

Псковская область
 Быково — деревня в Бежаницком районе.
 Быково — деревня в Дновском районе.
 Быково — деревня в Куньинском районе, Слепнёвская волость.
 Быково — деревня в Куньинском районе, Ущицкая волость.
 Быково — деревня в Невельском районе.
 Быково — исчезнувшая деревня в Новосокольническом районе.
 Быково — деревня в Опочецком районе.
 Быково — деревня в Плюсском районе.
 Быково — деревня в Порховском районе.
 Быково — деревня в Пустошкинском районе, Алольская волость.
 Быково — деревня в Пустошкинском районе, Забельская волость.
 Быково — деревня в Пушкиногорском районе.

Рязанская область
 Быково — деревня в Кораблинском районе.
 Быково — деревня в Старожиловском районе.

Свердловская область
 Быково — село в Ачитском городском округе.

Смоленская область
 Быково — деревня в составе Кайдаковского сельского поселения, Вяземский район.
 Быково — деревня в составе Каснянского сельского поселения, Вяземский район.
 Быково — деревня в составе Новосельского сельского поселения, Вяземский район.
 Быково — деревня в Дорогобужском районе.
 Быково — деревня в Новодугинском районе.
 Быково — деревня в Починковском районе.
 Быково — деревня в Сафоновском районе.
 Быково — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область
 Быково — деревня в Бежецком районе.
 Быково — деревня в Бельском районе.
 Быково — деревня в Западнодвинском районе.
 Быково — деревня в Зубцовском районе.
 Быково — деревня в Калининском районе, входит в состав Верхневолжского сельского поселения.
 Быково — деревня в Калининском районе, входит в состав Каблуковского сельского поселения.
 Быково — деревня в Калязинском районе.
 Быково — деревня в Кимрском районе.
 Быково — деревня в Конаковском районе.
 Быково — деревня в Рамешковском районе.
 Быково — деревня в Старицком районе.
 Быково — деревня в Удомельском районе.

Томская область
 Быково — в Томском районе.

Челябинская область
 Быково — в Октябрьском районе.

Ярославская область
 Быково — в Некоузском районе.
 Быково — в Рыбинском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Быково — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Быково — село в Криничанском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Быково-Репинка
 Бычково
 Городское поселение Быково
 
 
 Быковка